Valentin Koz'mič Ivanov (1934-2011) – calciatore e allenatore;
Valentin Valentinovič Ivanov (n. 1961) – suo figlio, arbitro di calcio.